Guanyem Catalunya: coalició electoral de sectors crítics de Podem, EUiA i Procés Constituent per concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015
 Guanyem Catalunya: partit polític d'esquerres i independentista impulsat per l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater